Menominee County är namnet på flera countyn i USA.

 Menominee County, Michigan
 Menominee County, Wisconsin